żaglowiec – obecnie STS „Kaisei”
 Związek Ewolucjonistów Wolności (ZEW) –  tajna organizacja antykomunistyczna

Inne:

 s/y „Zew Morza” – szkuner
 Zew Islamu – iracka partia polityczna
 Zew krwi – powieść Jacka Londona
 Zew krwi – amerykańsko-kanadyjski film przygodowy z 2020 roku w reżyserii Chrisa Sandersa